Souleimane Chawki (1929-2013), musicien, chanteur et compositeur marocain ;
 Mohamed Chawki (né en 1976), universitaire égyptien ;
 Chawki (né en 1982), chanteur marocain ;
 Ahmed Chawqi (1868-1932), poète et dramaturge égyptien ;
 Habib Chawki Hamraoui (né en 1962), homme politique algérien.